Ферри́товый ве́нтиль (феррит+  — клапан) — СВЧ-устройство с односторонним прохождением электромагнитной волны, то есть с очень малым затуханием волны, проходящей в одном направлении, и очень большим — для волны обратного направления.

Общие сведения 
Вентили применяют для поглощения отражённых волн в линии передачи, улучшая тем самым согласование различных элементов цепи. Их эффективность определяется вентильным отношением , то есть отношением ослаблений отражённой и падающей волн:
 
где  — коэффициенты затухания падающей и отражённой волны. Обычно данное отношение выражается в децибелах.

Принцип действия вентилей основан на том, что намагниченная ферритовая пластина является невзаимной средой. То есть при прямом прохождении волны вектор её поляризации поворачивается из положенияA в положениеА′, а при обратном прохождении, он не возвращается в исходное положениеA.

Типы 
Наиболее широко применяются вентили трёх типов: резонансные, со смещением поля и фарадеевские.

Резонансные вентили 
В резонансных вентилях используется то, что поглощение мощности при ферромагнитном резонансе имеет место в переменном магнитном поле с круговой поляризацией и правым направлением вращения относительно направления постоянной намагниченности M0 (то есть с направлением вращения головки правого винта при поступательном движении винта в направлении M0). В прямоугольном волноводе с ферритовой пластиной при некотором (близком к четверти ширины волновода) положении пластины переменное магнитное поле в пластине имеет круговую поляризацию с разными направлениями вращения поляризации для различных направлений распространения. Поэтому потери энергии при резонансе оказываются малыми для одного направления распространения и большими для другого.

Вентили со смещением поля 
Вентили со смещением поля используют то, что распределения переменного электрического поля в волноводе с намагниченной ферритовой пластиной различаются для разных направлений распространения. И может быть найдено положение пластины, для которого электрическое поле на её поверхности равно нулю для одного из направлений распространения. На эту поверхность помещается поглотитель, например тонкая плёнка металла.

Фарадеевские вентили 
Фарадеевский вентиль состоит из отрезка круглого волновода с ферритовым стержнем, расположенным по оси, и внешнего соленоида, создающего продольное поле подмагничивания. С обеих сторон круглый волновод оканчивается плавными переходами к прямоугольным волноводам. Внутри переходов параллельно широким стенкам входного и выходного прямоугольных волноводов установлены поглощающие пластины. Выходной прямоугольный волновод повёрнут по отношению к входному на угол45°. Волна, поданная на вход1, не испытывая ослабления в поглощающей пластине, преобразуется в волнуH11 круглого волновода с вертикальной поляризацией. Диаметр и длина ферритового стержня и напряжённость подмагничивающего поля выбраны так, что плоскость поляризации волны при распространении по отрезку круглого волновода с ферритом поворачивается по часовой стрелке на угол45°, и волна без потерь проходит через переход с поглощающей пластиной в выходной прямоугольный волновод, узкие стенки которого оказываются параллельными векторуE.

Для уменьшения отражений концы ферритового стержня и поглощающих пластин имеют скосы. Волна, поступающая на вход2, без ослабления преобразуется в волнуH11 круглого волновода. При распространении на участке с ферритовым стержнем плоскость поляризации волны поворачивается по часовой стрелке на45° (направление поворота плоскости поляризации при эффекте Фарадея не зависит от направления распространения волны и определяется только направлением поля подмагничивания). На выходе участка с ферритом векторE оказывается параллельным широким стенкам прямоугольного волновода входа1 и поглощающей пластине. На вход1 волна не проходит, и вся переносимая ею мощность рассеивается в поглощающей пластине. Такой вентиль может рассматриваться как частный случай фарадеевского циркулятора.

Примеры 
 ММВ 3-4 — 3,5—4,1 МГц
 ММВ 9-1 — 8,5—9,8 МГц
 ММВ 16-2 — 14,5—16,5 МГц
 ИВ 15 — 145—174 МГц, 300—360 МГц, 400—470 МГц
 ИВ 50 — 145—174 МГц, 300—360 МГц, 400—470 МГц
 ФВП1-6 — 50—200 МГц
 ФВП2-8 — 150—900 МГц

Основные нормируемые характеристики 
 Рабочий диапазон частот
 Рабочая полоса частот
 Прямые потери
 Обратные потери (развязка)
 Волновое сопротивление (для коаксиальных вентилей)
 Допустимый КСВ
 Допустимая входная мощность

См. также 
 Циркулятор
 Фазовращатель
 Гиратор (СВЧ устройство)
 Ферриты

Литература и документация

Литература 
 Сазонов Д. М., Гридин А. М., Мишустин Б. А. Устройства СВЧ — М: Высш. школа, 1981.
 Чернушенко А. М. Конструирование экранов и СВЧ-устройств — М: Радио и связь, 1990.
 Вамберский М. В. и др. Передающие устройства СВЧ.
 Вольман В. И., Пименов Ю. В. Техническая электродинамика — М.: Связь, 1971.

Нормативно-техническая документация 
 ГОСТ Р 50730.1-95. Приборы ферритовые СВЧ. Общие требования при измерении параметров на высоком уровне мощности.
 ГОСТ Р 50730.2-95. Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения прямых потерь на высоком уровне мощности.
 ГОСТ Р 50730.3-95. Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения обратных потерь и развязок на высоком уровне мощности.
 ГОСТ Р 50730.4-95. Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения фазового сдвига на высоком уровне мощности.
 ГОСТ Р 50730.5-95. Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения коэффициента стоячей волны по напряжению и максимального коэффициента стоячей волны по напряжению на высоком уровне мощности.
 ОСТ11-480.005.1-79. Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения прямых потерь на низком уровне мощности.
 ОСТ11-480.005.2-79. Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения прямых потерь на высоком уровне мощности.
 ОСТ11-480.005.3-81. Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения коэффициента стоячей волны по напряжению на низком уровне мощности.
 ОСТ11-480.005.4-81. Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения обратных потерь на низком уровне мощности.
 ОСТ11-480.005.5-81. Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения коэффициента стоячей волны по напряжению на высоком уровне мощности.
 ОСТ11-480.005.6-82. Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения обратных потерь на высоком уровне мощности.
 ОСТ11-480.005.7-83. Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения развязок трёхплечных циркуляторов на низком уровне мощности.
 ОСТ11-480.005.8-84. Приборы ферритовые СВЧ. Метод измерения развязок трёхплечных циркуляторов на высоком уровне мощности.
 ТУ 11-ПЯ0.707.434ТУ-86. Детали ферритовые СВЧ-диапазона.

Ссылки 
 Особенности национальных АФУ
 Перспективное двухдиапазонное антенно-фидерное устройство для радиоцентра подвижной УКВ-радиосвязи
 Магнетизм на сверхвысоких частотах

Элементы и устройства СВЧ-трактов